Příjmení Kaltenbrunner nosí více různých osobností:

 Gerlinde Kaltenbrunnerová (* 1970) – rakouská horolezkyně, koruna Himálaje
 Ernst Kaltenbrunner (1903–1946) – rakouský advokát a velitel RSHA popravený za nacismus